Иличич — фамилия.
 Иличич, Йосип (род. 1988) — словенский футболист.
 Иличич, Неделько (в монашестве Никанор; 1906—1986) — епископ Сербской православной церкви, епископ Бачский.